Kvalifikace ženské dvouhry na US Open 2018 probíhala před zahájením hlavní soutěže od 21. do 24. srpna 2018 v areálu Národního tenisového centra Billie Jean Kingové. Rozlosování proběhlo v pondělí 20. srpna 2018.

Kvalifikace se účastnilo sto dvacet osm hráček, z nichž v rámci tříkolové soutěže postoupilo osmnáct do navazujícího ženské dvouhry, včetně dvou tzv. šťastných poražených. Do průběhu zasáhla podruhé za sebou i bývalá světová dvojka Věra Zvonarevová, jež prošla kvalifikačním sítem, stejně jako bývalá světová pětka Eugenie Bouchardová. Divokou kartu obdržela úřadující juniorská světová jednička a obhájkyně finálové účasti newyorské juniorky Coco Gauffová, která ve 14 letech podlehla jedenácté nasazené Britce Heather Watsonové.

V 39 letech a 269 dnech věku se Patty Schnyderová stala nejstarší kvalifikantkou v historii grandslamu, jíž se podařilo projít do hlavní soutěže. Švýcarka, jež obnovila profesionální dráhu v roce 2015, si tak grandslamovou dvouhru zahrála poprvé od French Open 2011. Na US Open se jejím maximem stala dvě čtvrtfinále z let 1998 a 2008.

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastná poražená 
 Madison Brengleová
 Mona Barthelová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Třináctá kvalifikantka

Čtrnáctá kvalifikantka

Patnáctá kvalifikantka

Šestnáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2018